Gli Island Games sono una manifestazione multisportiva organizzata dalla International Island Games Association.
 I Jeux des îles sono una manifestazione multisportiva organizzata dal Comité d'organisation des jeux des îles.